Мануйленко Григорій Іванович (1912—1945) — радянський військовик, в роки Другої світової війни — гвардії єфрейтор. Повний кавалер ордена Слави.
 Мануйленко Максим Русланович (* 1993) — український футзаліст, вінгер рівненського клубу «Кардинал-Рівне».
 Мануйленко Олександр Іларіонович Ґ(1895—1938) — радянський діяч, голова виконавчого комітету Зинов'євської та Миколаївської окружних рад.
 Мануйленко Сергій Григорович — заступник командира загону — головний інженер 36-го шляхо-відновлювального полку Державної спеціальної служби транспорту, заслужений будівельник України.

Див. також 
 Манойленко

Примітки 

Українські прізвища